Lake Winnebago ist der Name folgender geographischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

* Lake Winnebago, See in Wisconsin
 Lake Winnebago (Ort), Ort im Cass County, Missouri 
 Lake Winnebago (Stausee), Stausee im Cass County, Missouri